Ро́уленд () — англійське прізвище.

 Келлі Роуленд — американська співачка, акторка, модель.
 Марк Роуленд — британський легкоатлет.
 Шервуд Роуленд — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії.

Ро́уленд () — географічна назва.

 Роуленд — село в графстві Дербішир, Англія.
 Роуленд — місто в штаті Північна Кароліна, США.

Англійські прізвища